Het seizoen 2002/03 van de Nederlandse Eerste Divisie had ADO Den Haag als kampioen. ADO promoveerde daarmee naar de Eredivisie. Via de nacompetitie wist ook FC Volendam te promoveren.

Reguliere competitie

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Scheidsrechters
Cijfers zijn exclusief nacompetitie.

Trivia 
 Sparta versleet dit seizoen drie trainers. In januari 2003 vertrok Dolf Roks en werd opgevolgd door Fritz Korbach. Korbach moest op doktersadvies na twee dagen stoppen en werd op zijn beurt opgevolgd door Chris Dekker.

Nacompetitie

Groep A

Uitslagen

Eindstand

Legenda

Groep B

Uitslagen

Eindstand

Legenda

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 2002/03